

Anno 
 1105 – anno millecentocinque dell'era moderna.

Matematica 
 1105 (numero) – numero naturale.